Trigon betyder trekant.

Ordet har blandt andet lagt navn til:
 Astrologisk betegnelse for et aspekt på 120°
 Navn på en dansk entreprenørvirksomhed A/S Trigon
 Trigonometri

Geometri